Golden Star peut faire référence à

 la société minière canadienne Golden Star Resources,
 la banque nord-coréenne Golden Star Bank,
 Golden Star dans Stéphie, un album du chanteur congolais Koffi Olomidé,
 Golden Star de Fort-de-France, un club omnisports de Martinique.